Le 1936 County Championship fut le quarante-troisième County Championship. Le Derbyshire remporté son premier titre de champion (et jusqu'à présent l'unique).

Classement

Références

Saison du County Championship
Sport en Angleterre en 1936